Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Beugnon (Deux-Sèvres)
Beugnon – Yonne